Войцех Сосновський (), більш відомий як Sokół (народився 11 березня 1977) — польський репер, виконавець хіп-хопових композицій. Є одним з найбільш відомих реп-виконаців Польщі. Виступає в гуртах WWO, ZIP Skład та TPWC.

Популярність в Європі та світі отримав після запису композиції «Nie Lekceważ Nas» (), присвячена панславізму. У запису взяли участь хіп-хоп-виконавці всіх слов'янських країн на рідних мовах (від України брали участь VovaZIL'Vova та XL Deluxe ).

Дискографія

Альбоми

Сингли

Посилання 

Уродженці Варшави
Репери, відомі під псевдонімами